Шталь ( — «сталь») — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Шталь, Агустин (1842—1917) — первый известный пуэрто-риканский учёный.
 Шталь, Генрих (ок. 1600—1657) — немецкий лютеранский священник и церковный автор, основатель эстонской церковной литературы и письменного языка.
 Шталь, Георг Эрнст (1659—1734) — немецкий врач и химик.
 Шталь, Ирина Владимировна (1934—2006) — российский филолог.
 Шталь, Каролина (урождённая Думпф; 1776—1837) — немецкая детская писательница. 
 Шталь, Кристиан Эрнст (1848—1919) — немецкий ботаник.
 Шталь, Кристина (род. 1978) — румынская фехтовальщица-рапиристка.
 Шталь, Лесли (род. 1941) — американская тележурналистка.
 Шталь, Лидия Георгиевна (1885—1957) — советская разведчица.
 Шталь, Линда (род. 1985) — немецкая легкоатлетка (метание копья).
 Шталь, Рудольф (1912—1984) — немецкий гандболист.
 Шталь, Фридрих Юлиус (1802—1861) — немецкий юрист, философ и политик.
 Шталь, Хенрике — немецкий литературовед.
 Шталь, Чик (1873—1907) — американский бейсболист.
 Шталь, Эрнст Леопольд (1882—1949) — немецкий театровед и театральный критик.

Составные фамилии:
 Шталь-Дэвид, Майкл (род. 1982) — американский актёр.
 Шталь-Енчик, Екатерина (1946—2009) — румынская фехтовальщица.

Прочее 
 «Шталь» — немецкий футбольный клуб из города Тале.
 «Шталь» — немецкий футбольный клуб из города Бранденбург-на-Хафеле.
  — немецкий футбольный клуб из города Риза.
 «Шталь» — прежнее название австрийского футбольного клуба «Линц».
 Шталь (Самарская губерния) — немецкая колония, существовавшая в Новоузенском уезде, верстах в 4 от реки Волги.
Шталь — до 1942 г. название села Звонарёвка в Марксовском районе Саратовской области.

См. также 
 Сталь (значения)
 Шталль

Примечания